Джон Остин  (1613—1669) — английский католический писатель.
 Остин, Джон (1790—1859) — британский юрист.
  (род. 1957) — американский теннисист, старший брат Трэйси Остин.
 Остин, Джон — современный американский певец.
 Остин, Джон Лэнгшо (1911—1960) — британский философ.